Polizel de Siracusa, militar siracusà.
 Polizel de Rodes, historiador grec
 Polizel d'Atenes, poeta còmic atenenc